

Toponyme 

 Isigny-le-Buat, commune française de la Manche, issue de la fusion d’Isigny avec Le Buat ;
 Isigny-sur-Mer, commune française du Calvados ;
 Canton d'Isigny-le-Buat, canton français de la Manche ;
 Canton d'Isigny-sur-Mer, canton français du Calvados.

Autres 

 Beurre d'Isigny, beurre AOC français ;
 Crème d'Isigny, crème fraîche AOC française ;
 Isigny-Sainte-Mère, coopérative agricole laitière française ;
 Caramels d'Isigny, spécialité de confiserie lactée française ;
 Porcelaine d'Isigny (1839-1845), manufacture de céramique française ;
 Lutin d'Isigny (1977-2003), cheval de course français.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France